Deep River peut faire référence à :

Hydronyme 
 Deep River, une rivière située en Caroline du Nord aux États-Unis.
 , une rivière en Australie-Occidentale.

Toponyme

Canada 
 Deep River, une ville du comté de Renfrew en Ontario.

États-Unis 
 Deep River, une ville du comté de Middlesex (Connecticut) ;
 Deep River, une ville du comté de Poweshiek, en Iowa ;
 Deep River, census-designated place située dans l’État de Washington.

Autres 
 Deep River,  album d'Hikaru Utada.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme